Le Saint-Louis Volley-Ball est un club français de volley-ball basé à Saint-Louis (Haut-Rhin), évoluant pour la saison 2013-2014 en Élite Masculine (troisième niveau national).

Palmarès
Championnat de France de Nationale 1 (1)
Vainqueur 2013

Effectifs

Saison 2009-2010 (Nat 1)
Entraîneur : Matjaz Urnaut

Saison 2007-2008 (Pro B)
Entraîneur : Darek Blonski

Saison 2006-2007 (Pro B)
Entraîneur : Darek Blonski 

Club de volley-ball en France
Saint-Louis Volley-Ball
Volley-ball dans le Grand Est